
Long poate fi:

Geografie 
 Long Island
 Long Eaton
 Long Beach, California

Oameni 
 Justin Long

Divertisment 
 Long play
 Long Hot Summer
 It Won't Be Soon Before Long
 The Long Con (Lost)
 Dragonul American: Jake Long

Altele 
 Long Island Iced Tea
 Long Bridge, companie de imobiliare din România